Johann Polz ist der Name folgender Personen:

* Johann Polz († 1645), deutscher Pädagoge
 Johann Polz (Pädagoge, 1605) (1605–1675), deutscher Pädagoge und Bibliothekar
 Johann Polz (Pädagoge, 1660) (1660–1705), deutscher Pädagoge und Pfarrer